Iso-Varis kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Varis (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Iso-Varis (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar